Виктор Михайлович Вдовенко (, Киев — 14 февраля 1978) — советский радиохимик, член-корреспондент АН СССР (1958), профессор (1958). Член КПСС с 1928.

Биография 
Виктор Михайлович Вдовенко родился а в Киеве.

Окончил Киевский технологический институт (1930) и аспирантуру Ленинградского физико-технического института (1935). С 1935 преподавал в ЛГУ. В 1953—1972 возглавлял Радиевый институт им. В. Г. Хлопина.

Основные работы в области радиохимии, неорганической и физической химии: распределение радиоактивных элементов между несмешивающимися растворителями, определение растворимости соединений радиоактивных элементов в неводных растворителях, исследования соединений радия, химия трансурановых элементов.

Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Награды 
 2 ордена Ленина (1949, 1954)
 орден Октябрьской Революции (1971)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (1954, 1962, 1967)
 2 ордена «Знак Почёта» (21.02.1944, 1951)
 медали

Ссылки 
 

Учёные Радиевого института им. В. Г. Хлопина
Лауреаты премии имени В. Г. Хлопина
Делегаты XXI съезда КПСС